Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Kremlin Cup 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl ruský pár Jekatěrina Makarovová a Jelena Vesninová, jehož členky nestartovaly společně. Makarovová se z turnaje odhlásila pro zranění. Spoluhráčkou Vesninové se stala slovenská tenistka Daniela Hantuchová, která v důsledku zranění skrečovala čtvrtfinálový zápas.

Vítězem se stala nenasazená rusko-australská dvojice Světlana Kuzněcovová a Samantha Stosurová, když ve finále zdolala rusko-australské turnajové dvojky Allu Kudrjavcevovou s Anastasií Rodionovovou po rovnocenném zisku prvních dvou sad 6–1 a 1–6, až v supertiebreaku nejtěsnějším rozdílem míčů [10–8].

Světlana Kuzněcovová si připsala první deblový triumf sezóny a celkově šestnáctý kariérní. Pro Samanthu Stosurovou výhra znamenala také premiérový titul ze čtyřhry v roce 2013 a úhrnem dvacáté čtvrté turnajové vítězství na okruhu WTA Tour v této soutěži. Obě tenistky vyhrály první společnou trofej.

Nasazení párů 
  Daniela Hantuchová /  Jelena Vesninová (čtvrtfinále, skreč)
  Alla Kudrjavcevová /  Anastasia Rodionovová (finále)
  Věra Duševinová /  Arantxa Parraová Santonjaová (čtvrtfinále)
  Liezel Huberová /  Alicja Rosolská (semifinále)

Pavouk 

{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= D Hantuchová  J Vesnina
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=
| RD1-team02= J Bejgelzimer  V Dolonc
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= A Buchanko  M Gasparjan
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=[5]
| RD1-seed04=
| RD1-team04= J Husárová  K Zakopalová
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=[10]

| RD1-seed05=3
| RD1-team05= V Duševina  A Parra Santonja
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= C Garcia  M Moulton-Levy
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3=

| RD1-seed07=
| RD1-team07= S Kuzněcova  S Stosur
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=7
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=
| RD1-team08= ME Camerin  P Kania
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=5
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=
| RD1-team09= R Olaru  O Savčuk
| RD1-score09-1=77
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=[10]
| RD1-seed10=
| RD1-team10= V King  V Lepčenko
| RD1-score10-1=65
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=[6]

| RD1-seed11=
| RD1-team11= I Burjačok  O Kalašnikova
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=65
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=4
| RD1-team12= L Huber  A Rosolska
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=77
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13={{nowrap| A Pavljučenkova}}   J Švedova
| RD1-score13-1=77
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= A Klejbanova  G Voskobojeva
| RD1-score14-1=61
| RD1-score14-2=4
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= A Panova  V Solovjeva
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= A Kudrjavceva  A Rodionova
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= D Hantuchová  J Vesnina
| RD2-score01-1=5
| RD2-score01-2=0r
| RD2-score01-3=
| RD2-seed02=
| RD2-team02= J Husárová  K Zakopalová
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=0
| RD2-score02-3=

| RD2-seed03=3
| RD2-team03=
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= S Kuzněcova  S Stosur
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= R Olaru  O Savčuk
| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2=1
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=4
| RD2-team06= L Huber  A Rosolska
| RD2-score06-1=7
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= A Pavljučenkova   J Švedova
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=5
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Kremlin Cup 2013